En zoologie, le nom vernaculaire Pélamide peut désigner :
 Sarda sarda, une espèce de poissons, proche du thon, aussi appelée bonite à dos rayé ;
 Hydrophis platurus, une espèce de serpents de mer, aussi appelée serpent marin noir et jaune.

Galerie d'images 

Hydrophiinae
Serpent (nom vernaculaire)